Arctiidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera. Conta com cerca de 8000 espécies em todo o mundo.

Algumas espécies produzem substâncias tóxicas ou assemelham-se a espécies que as produzem.

Em muitas das espécies as lagartas têm pilosidades.

As lagartas normalmente estão activas durante o dia. Se importunadas, enrolam-se em forma espiral compacta.

Mariposas de porte pequeno ou médio, coloração vistosa, com asas de várias cores, às vezes pretas, amarelas ou vermelhas com áreas transparentes. Antenas simples ou pectinadas. Asas posteriores largas, arredondadas. Utetheisa ornatrix ataca crotalárias, mucuna etc.

Lista de subfamílias
 Pericopinae
 Lithosiinae
 Arctiinae
 Syntominae = Ctenuchinae Kirby, 1837.

Géneros

Algumas espécies europeias
Arctia caja
Arctia villica
Callimorpha dominula
Euplagia quadripunctaria
Parasemia plantaginis
Pericallia matronula

Algumas espécies australianas
Ardices canescens

Galeria de imagens

Lepidoptera